Владимир Николаевич Костюков:
* Костюков, Владимир Николаевич (1950—2017) — главный конструктор НПЦ «Динамика», доктор технических наук, профессор.
 Костюков, Владимир Николаевич (род. 1942) — советский и украинский артист оперетты.